Assad o Asad (أسد) es uno de los muchos nombres masculinos que en el idioma árabe significan león, cada uno denotando un aspecto de ese animal.

Se usa en apodos como Assad Allāh o Assad Ullah (Asadulá, león de Dios), uno de los apodos de Ali Ibn Abi Talib, primo y yerno de Mahoma, el cuarto califa del Islam y fundador de la rama chií.

Entre los personajes con ese nombre están:
 Assad ibn Hashim, abuela materna de Ali ibn Abi Talib.
 Assad ibn Saman, uno de los primeros samánidas.
 Khuwaylid ibn Assad
 Muhammad Assad, nacido Leopold Weiss.
 Mirza Asadullah Baig Khan, un famoso poeta de la India, en idiomas urdu y persa.
 Asad Iqbal

Los Assad de Siria
Los Assad' son una familia alawita de la región de Lattakia (concretamente de Qardaha), que desde 1970 se mantiene en el poder en Siria, como una dinastía informal o dictadura familiar. 
 Háfez al-Assad - Presidente de Siria entre 1970 y 2000.
 Bashar al-Assad - Actual presidente de Siria.
 Basil al-Assad
 Rifaat al-Assad
 Jamil al-Assad
Otros usos
 Lago Assad, gran lago artificial en el río Éufrates en Siria.